Вьё-Понт-ан-Ож () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Сен-Пьер-сюр-Див. Округ коммуны — Лизьё.

Код INSEE коммуны — 14750.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 300 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 188 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 140 были экономически активными, 48 — неактивными (показатель активности — 74,5 %, в 1999 году было 68,0 %). Из 140 активных жителей работали 127 человек (67 мужчин и 60 женщин), безработных было 13 (6 мужчин и 7 женщин). Среди 48 неактивных 12 человек были учениками или студентами, 21 — пенсионерами, 15 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Вьё-Понт-ан-Ож 

Коммуны департамента Кальвадос